Plaats in Indonesië
 Kampungbaru (Penengahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Kampungbaru (Kepung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Kampungbaru (Tanjunganom), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Kampung Baru (doorverwijspagina)